

Saint chrétien 
 Abban () ou Abbain, neveu de Saint Kevin, higoumène (abbé) dans le Leinster en Irlande, fonda plusieurs monastères ; fêté le 16 mars

Souverain 
 Abbân, roi du Yamkhad (royaume amorrite d'Alep), fils et successeur d'Hammurabi

Référence